Daye est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Austin Daye (né en 1988), joueur américain de basket-ball
 (1928-1995), boxeur et activist canadien
Darren Daye (né en 1960), joueur américain de basket-ball
 (né en 1963), joueur et entraineur américain de football américain
 (1911-2005), actrice de film et de télévision anglaise
Hamed Daye (né en 1971), rappeur français
 (1918-1971), chanteur de jazz américain
 (né en 1990), joueur australien de football australien
Pierre Daye (1892-1960), journaliste belge
Prince Daye (né en 1978), joueur libérien de football
 (c. 1594-1668), imprimeur britannique, premier en Amérique du Nord

Toponyme

Daye, ville de la province de Hubei

Saint-Jean-de-Daye, commune du département de la Manche

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme